Бріґґз () — англійське прізвище.

Відомі носії 

 Бенджамін Бріґґз — американський моряк. Капітан торгового судна «Марія Целеста» 
 Г. Бріґґз — англійський тенісист 19 століття, який жив у Парижі.
 Генрі Бріґґз (1561 — †1630) — англійський математик. Професор Оксфордського університету (з 1619).
 Дерек Бріґґз — ірландський палеонтолог.
 Джефф Бріґґз — засновник і колишній генеральний директор компанії «Firaxis Games».
 Джек Бріґґз — австралійський спідвеїст.
 Ізабел Бріґґз Майєрс — американський психологічний теоретик.
 Метью Бріґґз — англійський футболіст, захисник.
 Шеннон Бріґґз — американський боксер-професіонал. Срібний призер Панамериканських ігор 1991 року. Чемпіон США серед любителів 1992 року. Колишній чемпіон світу у важкій ваговій категорії за версією WBO (2006—2007).

Кінематограф 
 Місіс Біґґз — англійський серіал, 2012 (1 сезон).

Див. також 
 Бріґґз — метеоритний кратер, що знаходиться в західній частині океану Бур на видимому боці Місяця.